La ou les société(s) de la sclérose en plaques peuvent se référer à:

 La Société de la sclérose en plaques de Grande-Bretagne.
 La Société canadienne de la sclérose en plaques.
 La .
 Liste des sociétés de la sclérose en plaques.

Sclérose en plaques
Association ou organisme lié à la santé